Antonio Santoro, maresciallo italiano ucciso dai Proletari Armati per il Comunismo
Antonio Santoro, ciclista su strada italiano